Виндель:
 Виндель (Испания) — муниципалитет в Испании
 Виндель (Франция) — коммуна во Франции